Orben ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Orben (* 1990), deutsche Meteorologin und Fernsehmoderatorin
 Wolfgang Orben (* 1951), deutscher Fußballspieler